Храм на Юпитер може да се отнася за:

 Храм на Юпитер (Баалбек) — развалини в Баалбек (Ливан);
 Храм на Юпитер (Помпей) — главния храм на град Помпей;
 Капитолийски храм — най-значимото древноримско светилище намирало се в южната част на Капитолийския хълм;
 Храм на Юпитер Статор от VIII век пр.н.е. намирал на римския форум и основан според легендата от Ромул;
 Втори храм на Юпитер Статор от II век пр.н.е.;
 Храм на Юпитер (Сплит) — запазил се римски храм, като част от двореца на Диоклециан в Сплит.